discussiebijeenkomst 
 colloquium doctum (Latijn: geleerde samenspraak), vervangend universitair examen.

Colloquium in de wetenschap

Bijeenkomst
 afstudeercolloquium, het mondelinge deel van de examinatie van een universitaire studie 
 regelmatige, vaak wekelijkse bijeenkomst van een vakgroep op een universiteit over een bepaald wetenschappelijk gebied, vaak met een lezing door een spreker. 
 Colloquium Neerlandicum, een meerdaags congres met voordrachten en discussies in verband met neerlandistiek

Tijdschrift
 Algebra Colloquium, internationaal wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de wiskunde
 Colloquium Mathematicum, idem

Andere betekenissen
 Colloquia (Erasmus), een boek van Desiderius Erasmus
 Colloquium (cantus), een onderdeel van een cantus tijdens hetwelk het iedereen is toegestaan om te praten, in tegenstelling tot de momenten waarop silentium (stilte) vereist is
 Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, een jaarlijks tweedaags congres op het gebied van verkeers- en vervoersplanologie